Апса́т — река в Забайкальском крае России, левый приток Чары.

Длина реки — 105 км. Площадь бассейна — 1280 км². Средняя глубина — 0,9 метра, максимальная — 1,2 метра. Дно каменисто-галечное. На реке находится 10-метровый Апсатский водопад.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фотографии реки.

Реки Каларского района
Притоки Чары (приток Олёкмы)